Thin Ice peut faire référence à :
 Thin Ice, un film muet réalisé en 1919,
 Thin Ice, un jeu vidéo publié sur Intellivision,
 Thin Ice (La Foire des glaces), un épisode de la série Docteur Who.